Agrotis nigrescens är en fjärilsart som beskrevs av Lucas 1959. Agrotis nigrescens ingår i släktet Agrotis och familjen nattflyn. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Nattflyn
nigrescens